Galet steht für:

 Galet (Arkansas), ein Unincorporated Community im Crittenden County im US-Bundesstaat Arkansas

Galet ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Galet (1921–2019), französischer Önologe, Fachmann für Rebenzüchtung und Ampelographie